Le terme Kinojévis peut se référer à:

Toponymes
Rivière Kinojévis, un cours d'eau dans la ville de Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Lac Kinojévis, un plan d'eau situé dans la ville de Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.